

Persone 
 Benedetta Durando (1985) – schermitrice italiana
 Carlo Durando (1887-1969) – ciclista su strada italiano
 Gaetano Leone Durando (1811-1892) – botanico italiano
 Giacomo Durando (1807-1894) – generale e politico italiano
 Giovanni Durando (1804-1869) – patriota, generale e politico italiano
 Giovanni Durando (1915-2000) – giurista e giornalista italiano
 Marcantonio Durando (1801-1880) – presbitero italiano

Altro 
 Durando – variante del nome proprio di persona maschile italiano Durante